Hillia erdmanni är en fjärilsart som beskrevs av Heinrich Benno Möschler 1874. Hillia erdmanni ingår i släktet Hillia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
erdmanni